VM i snooker 1997, Embassy World Snooker Championship, spelades i The Crucible Theatre i Sheffield, England, den 19 april–5 maj 1997. Ken Doherty bröt Stephen Hendrys långa dominans och tog sin första VM-titel, efter att ha slagit Hendry i finalen med klara 18–12.

Händelser under turneringen 
 Stephen Hendrys VM-svit stannade vid fem raka segrar. Finalplatsen detta år betydde att han hade vunnit 29 VM-matcher i följd, vilket är rekord alla kategorier. Joe Davis, som vann 15 raka titlar under första halvan av seklet, spelade betydligt färre matcher i varje turnering, ofta bara en. 

 Detta var Ken Dohertys första VM-final, och den enda han vunnit. Han har gått till final vid ytterligare två tillfällen, men då förlorat.

 Doherty blev den andre utanför Storbritannien att vinna VM i den moderna eran, efter Cliff Thorburn 1980. Australiern Horace Lindrum har också en inteckning i pokalen, från 1952.

 Ronnie O'Sullivan gjorde historiens snabbaste maximumbreak, 5 minuter och 20 sekunder. Det var det fjärde maximumbreaket i VM-historien.

 Bara en spelare från England nådde kvartsfinal, vilket är "VM-rekord". Fram till 2006 var det rekord för snookerturneringar över huvud taget, men det slogs i 2006 års Malta Cup, då ingen engelsman gick till kvartsfinal.

 Bland kända debutanter detta år märktes blivande världsmästarna Mark Williams och Graeme Dott, samt dubble rankingtitelvinnaren Dominic Dale.

 För första gången spelades semifinalerna i bäst-av-33 frames, istället för bäst-av-31.

 Det gjordes 39 centuries i detta VM.

Resultat

Externa länkar 
 

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1996/1997
1997
Sportevenemang i Sheffield